Die Perschaja Liha 1998 war die achte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. April 1998 und endete am 1. November 1998.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 1999 auf. Sportliche Absteiger gab es diese Saison nicht, da mit Belcard Hrodna und Belenerhabud Belaasjorsk am Saisonende zwei Vereine aufgelöst wurden.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

1998
Fußballsaison 1998